Nikolopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Nikolopoulos (* 1966), griechisch-US-amerikanische Schriftstellerin 
 Konstantinos Nikolopoulos (1786–1841), griechischer Schriftsteller, Philologe und Komponist
 Stamatios Nikolopoulos, griechischer Radrennfahrer